Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 wurde am 16. und 17. August 1993 im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die zweifache Siebenkampf-Olympiasiegerin (1988/1992), Olympiazweite von 1984 und Weltmeisterin von 1987 Jackie Joyner-Kersee aus den Vereinigten Staaten. Sie war im Weitsprung außerdem Olympiasiegerin von 1988, Olympiazweite von 1992 und zweifache Weltmeisterin (1987/1991). Rang zwei belegte die deutsche Titelverteidigerin, Olympiadritte von 1992 und amtierende Europameisterin Sabine Braun. Bronze ging an die Belarussin Swjatlana Buraha.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
16./17. August 1993

Videolinks 
 4287 World Track & Field 1993 Heptathlon 100m Hurdles, Heat 1 auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4289 World Track & Field 1993 Heptathlon 100m Hurdles, Heat 2 auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4288 World Track & Field 1993 Heptathlon 100m Hurdles, Heat 3 auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4428 World Track & Field 1993 100m Hurdles, Heat 4 auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4315 World Track & Field 1993 Heptathlon High Jump Jackie Joyner-Kersee auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4316 World Track & Field 1993 Heptathlon High Jump Sabine Braun auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4318 World Track & Field 1993 Heptathlon Shot Put Jackie Joyner-Kersee auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4368 World Track & Field Heptathlon 200m, Heat 1 auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4386 World Track & Field Heptathlon Long Jump Sabine Braun auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020
 4394 World Track & Field Heptathlon Javelin Sabine Braun auf youtube.com, abgerufen am 22. Mai 2020

Weblinks 
 4th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 3. Mai 2020
 Women Heptathlon Athletics IV World Championship 1993 Stuttgart (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 22. Mai 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Stuttgart 1993, S. 353f (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 22. Mai 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport